

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rockaway Beach – città della Contea di Taney, Missouri
 Rockaway Beach – città della Contea di Tillamook, Oregon

Musica 
 Rockaway Beach/Locket Love – singolo dei Ramones del 1977, dall'album Rocket to Russia